Алыбейли:
 Алыбейли — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Алыбейли Первые — поселок в Агдамском районе Азербайджана.
 Алыбейли Вторые — поселок в Агдамском районе Азербайджана.
 Алыбейли Первые — поселок в Зангеланском районе Азербайджана.
 Алыбейли Вторые — поселок в Зангеланском районе Азербайджана.